Lightning Bolt (band), een avant-garde noiserockband uit Providence (Rhode Island).
 Lightning bolt (single), een nummer van Jake Bugg uit 2012.
 Lightning Bolt (film), een film uit 1965
 Lightning Bolt (Pearl Jam), een album van Pearl Jam uit 2013